Carl Bäckström kan syfta på:
Carl Alfred Bäckström (1831-1910), svensk bruksdisponent och riksdagsledamot.
Carl August Bäckström (1866-1947), svensk militär och självbiografisk författare, son till Carl Alfred Bäckström.